Hans Jørgen Holm kan henvise til:
 Hans J. Holm (1835-1916) – dansk arkitekt og professor
 Hans Jørgen Holm (politiker) (født 1941) – dansk politiker (Venstre), MF